Petit Champlain tire son nom du fondateur de la ville de Québec Samuel de Champlain et peut avoir plusieurs significations :

 Petit-Champlain est une rue de la ville de Québec ;
 Petit Champlain est un secteur du Vieux-Québec ; 
 Petit Champlain est un théâtre situé dans la ville de Québec.

Ville de Québec